Ganz puede referirse a: 
 Cateterización de Swan-Ganz
 Coches Motor Ganz

 Ábrahám Ganz
 Bruno Ganz
 Maurizio Ganz

 Ganz (Estiria): Municipio de Estiria, Austria.